Między nami facetami (Some of My Best Friends) – serial telewizyjny
 Między nami facetami (In the Company of Men) – film z 1997 roku, reż. Neil LaBute